Feederle ist der Familienname von:

 Friedrich Feederle (1825–1869), deutscher Baumeister und Architekt
 Karl Feederle (1832–1881), deutscher Lithograph und Maler